Dream Street (banda)
 Dream Street (álbum), de Janet Jackson
 Dream Street (filme), produção muda dirigida por D. W. Griffith